Питион — греческий топоним. Может означать:

  (Пифей)
 
 Питион (Эврос)